La casa dipinta (A Painted House) – romanzo di John Grisham del 2002
 A Painted House – film del 2003 diretto da Alfonso Arau